Епархия Лимбурга  () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Лимбург, Германия. Епархия Лимбурга входит в митрополию Кёльна. Кафедральным собором епархии Лимбурга является церковь святого Георгия.

История 
16 августа 1821 года Римский папа Пий VII издал буллу «Provida solersque», которой учредил епархию Лимбурга, выделив её из епархии Трира. В этот же день епархия Лимбурга вошла в митрополию Фрайбурга. 13 августа 1930 года Римский папа Пий XI выпустил буллу «Pastoralis officii nostril», которой присоединил епархию Лимбурга к митрополии Кёльна.

Ординарии епархии 
 Jakob Brand (21.05.1827 — 26.10.1833)
 Johann Wilhelm Bausch (8.01.1834 — 9.04.1840)
 Peter Joseph Blum (20.01.1842 — 30.12.1884)
 Johannes Christian Roos (19.02.1885 — 2.06.1886)
 Karl Klein (25.09.1886 — 6.02.1898)
 Dominikus (Martin Karl) Willi (15.06.1898 — 6.01.1913)
 Augustinus Kilian (22.01.1913 — 30.10.1930)
 Antonius Hilfrich (30.10.1930 — 5.02.1947)
 Ferdinand Dirichs (24.09.1947 — 27.12.1948)
 Wilhelm Kempf (28.05.1949 — 10.08.1981)
 Franz Kamphaus (3.05.1982 — 2.02.2007)
 Франц-Петер Тебартц-ван Элст (28.11.2007 — 26.03.2014)
 Sede Vacante

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Provida solersque, Bullarii romani continuatio, XV, Romae 1853, pp. 424—431 
  Булла Pastoralis officii nostri, AAS 23 (1931), p. 34

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Германии
Корпорации общественного права Германии